Дни активности — в любительской радиосвязи мероприятие с элементами соревнований, организуемое местными радиоклубами. Оно состоит в том, что все или почти все любительские радиостанции региона в течение заранее объявленных дней (обычно суббота-воскресенье, иногда и в течение целой недели) работают в эфире максимально возможное время, в идеале — круглосуточно. В течение дней активности любители других областей и стран имеют возможность легко выполнить условия местных дипломов. Кроме того, нередко учреждаются особые дипломы, выдаваемые за связи, проведенные в течение данных дней активности.

Радиолюбительские дни активности устраивают и другие общественные организации и ведомства для пропаганды определённых идей или в честь праздников и юбилеев. Например, 11-12 июня 2011 г. московский Фонд охраны природы и окружающей среды (Фонд WFF) проводил «Дни активности WFF 2011» с участием радиостанций, работающих с особо охраняемых природных территорий разных стран мира.

См. также 
 Полевой день

Литература 
 И вновь — «День активности»!//Радио, 2001, № 5, с. 57, 67

Ссылки 
  Дни активности клуба «Радио Волна» 2014
 Дни активности замков и крепостей 2011
 Дни активности WFF 2011
 Дни активности Красногорского радиоклуба «Зенит-Радио»
 Дни активности радиолюбителей Украины 2011 в честь 66-й годовщины Победы над фашистской Германией, 116-й годовщины изобретения радио и 99-й годовщины зарождения радиолюбительства на Украине 
 Дни активности Белоцерковского радиоклуба 
 Совместные дни активности клубов «Волна» и «Клуба мандрівників эфіром» 
 Международный радиоклуб «Волна». Положение о днях активности 
 Дни активности газеты «Радиоинформ» в 2011 г. 
 Радиолюбители Актюбинской области. План мероприятий на 2011 год
 Дни активности радиолюбителей Саратовской области 

Любительская радиосвязь
Радиоспорт